Елькин — фамилия.

 Елькин, Абрам Яковлевич (1882—1909) — участник революционного движения, большевик-подпольщик.
 
 Елькин, Валентин Иванович (1923—1944) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Елькин, Иван Сергеевич — российский гимнаст, серебряный медалист чемпионата России по спортивной гимнастике в опорном прыжке (2020).
 Елькин, Леонид Ильич (1916—1944) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Елькин, Кирилл (род. 1987) — латвийский футболист, защитник.
 Елькин, Павел Николаевич (1876—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Елькин, Соломон Яковлевич (1888—1918) — челябинский революционер, участник Гражданской войны в России, один из командиров отряда Красной гвардии.

Примечания